Rosal steht für:
 Rosal (Schottland), schottisches Souterrain
 O Rosal oder El Rosal, spanische Gemeinde in Galicien
 El Rosal (Kolumbien), Stadt in Kolumbien

Rosal ist der Familienname folgender Personen:
 María Encarnación Rosal (1820–1886), guatemaltekische Ordensschwester, Mystikerin, Missionarin und Selige
 Mauricio Claudio Rosal (1912–1975), guatemaltekischer Diplomat

Siehe auch:
 Rosall